Ondéa, peut faire référence à :

Musique 
 Ondes Martenot, un instrument de musique électronique. Le terme Ondéa renvoie vers une version récente de l'instrument.

Transports en commun 
 Transports en commun d'Aix-les-Bains, commercialement nommés Ondéa, le réseau de transport en commun de la communauté d'agglomération du lac du Bourget.